

Religion 
 Expiation
 Théorie d'expiation de la rançon
 Théorie d'expiation de la satisfaction
 Expiation illimitée
 Expiation limitée
 le Jour de l'Expiation ou Yom Kippour

Culture 
 Expiation, roman de Ian McEwan ;
 Expiation, roman de Patricia MacDonald ;
 Expiation ou Reviens-moi, film de Joe Wright sorti en 2007 et inspiré du roman précédent ;
 L'Expiation, poème de Victor Hugo ;
 Expiation, nouvelle de Tade Thompson (2016) ;
 L'Expiation, film de Louis Feuillade (1915) ;
 L'Expiation, film d'Emmerich Hanus (1918) ;
  L'Expiation, film de Camille de Morlhon (1918) ;
 L'Expiation, film de Gennaro Dini (1923).

Homonymie de titre